Pontisk kan syfta på:

 Pontiska greker – alla greker längs Svarta havet, eller mer specifikt till de greker som från Antiken bebodde regionen Pontos, senare Kejsardömet Trebizond
 Något från regionen Pontus (region)
 Något från kungariket Pontus (kungarike)
 Något från Kejsardömet Trebizond
 Något från Svarta Havet efter det grekiska namnet, se Pontus Euxinus
 Pontisk grekiska – en grekisk dialekt som ursprungligen talades i Pontos-området på Svarta havets sydkust
 Pontiska – en kaukasisk språkfamilj, se Nordvästkaukasiska språk
 Urpontiska – ett hypotetiskt urspråk som skulle vara anfader till urindoeuropeiska och urnordvästkaukasiska
 Pontiska bergen – en bergskedja i Mindre Asien
 Pontokaspiska regionen – djurgeografisk region som omfattar Svarta havet, Kaspiska havet och Azovska sjön 
 Pontisk-kaspiska stäppen – stäppområde norr om Svarta havet och Kaspiska havet
 Pontisk-grekiska folkmordet – ägde rum under och efter första världskriget

Se även 
 Pontinska
 Pontus (olika betydelser)